Mankind pode se referir à:
 Mick Foley, um wrestler da TNA
 Humanidade em inglês

Desambiguação